Jonxis ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Lodewijk Jonxis (1789–1866), niederländischer Maler
 Jean Henri Pierre Jonxis (1907–1995), niederländischer Pädiater und Hochschullehrer